Mahmúd el-Zsajsz (, klasszikus vokalizációval Mahmúd al-Dzsajsz, nemzetközi sajtóban Mahmoud Al Jaish; 1964. július 3.–) palesztin nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzetközi játékvezetés 
2001-ben került a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 2009-ben a FIFA által a játékvezetők esetében felső korhatárnak tekintett 45 éves kora betöltésekor vonult vissza.

Források 

Palesztin labdarúgó-játékvezetők
1964-ben született személyek
Élő személyek